detektyw – osoba świadcząca usługi detektywistyczne lub utajniony pracownik policji
 Detektyw –  polskie czasopismo, miesięcznik poświęcony tematyce kryminalnej
 Detektyw (oryg. The Detective) – amerykański film kryminalny z 1968 roku, reż. Gordon Douglas
 Detektyw (oryg. Sleuth) – brytyjski film z 1972 roku, ekranizacja sztuki teatralnej o tym samym tytule
 Detektyw – polski dokumentalny serial telewizyjny z 2001 roku 
 Detektyw (oryg. True Detective) – amerykański kryminalny serial telewizyjny emitowany od 2014 roku

Zobacz też